Marinus Apps es una empresa creada en España, que nace con la idea de ofrecer soluciones a problemas náuticos en forma de apps. Actualmente tiene disponible 5 apps diferentes: Marinus RIPA, AntiGarreo, Bearing Pilot, WX Course y Test Patrón. Además también han desarrollado eBooks para los dispositivos de Apple con el RIPA y el IALA.

Durant el 55 Salón Náutico Internacional de Barcelona celebraron su evento 100k, ya que superaban las 100.000 descargas de sus apps.